Sylphide peut désigner :

 Sylphide, une créature mythologique de l'air ;
 Sylphide, un personnage de fiction apparaissant dans le manga Saint Seiya.

 La Sylphide, un ballet romantique de Filippo Taglioni et Adolphe Nourrit (1832) ;
 Les Sylphides, un ballet de Michel Fokine (1909).
 Sylpheed, un logiciel libre, client de messagerie et un lecteur de nouvelles.

Voir aussi